Gameljne so lahko:
 Spodnje Gameljne - naselje v Sloveniji
 Srednje Gameljne - naselje v Sloveniji
 Zgornje Gameljne - naselje v Sloveniji